327-я авиационная дивизия
 327-я бомбардировочная авиационная дивизия
 327-я дивизия (Вьетнамская народная армия)
 327-я пехотная дивизия (Третий рейх)

327-я стрелковая дивизия — воинская часть вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны, насчитывала два формирования.

 327-я стрелковая дивизия (1-го формирования) - сформирована осенью 1941 года, в январе 1943 года преобразована в 64-ю гвардейскую стрелковую дивизию;
 327-я стрелковая дивизия (2-го формирования) - сформирована весной 1944 года, вероятно что в боевых действиях участия не принимала, находилась в составе вооружённых сил до конца войны.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (300. - 349.)#327. divizija